São Jorge dos Ilhéus pode ser:

 São Jorge dos Ilhéus - antigo nome do município baiano de Ilhéus.
 São Jorge dos Ilhéus - romance escrito por Jorge Amado em 1944.

Desambiguação